Johannes Erhardi ist der Name folgender Personen:

* Johannes Erhardi (1491) (1491–1572), Priester in Hessen
 Johannes Erhardi (Generalsuperintendent) (1560–1628) oder 1543–1627, evangelisch-lutherischer Pastor und Generalsuperintendent für das Herzogtum Sachsen-Lauenburg